Località del Botswana:
 Thakadiawa – nel villaggio di Shashe/Semotswane
 Thakadiawa – nel villaggio di Tonota